Бра́нкачк (Brankačk) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Бранкачк, Ахим (1926—2013) — лужицкий педагог, музыкальный критик, композитор и хормейстер.
 Бранкачк, Ян (1930—1990) — лужицкий историк.